Il doppio del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Eva Birnerová e Émilie Loit per walkover.

Teste di serie 

 Maria Elena Camerin /  Emmanuelle Gagliardi (semifinali)
 Eva Birnerová /  Émilie Loit (finale)

 Jarmila Gajdošová /  Bryanne Stewart (semifinali)
 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2006